Kalach puede referirse a:

Lugares 

 Kalach, Irán
 Kalach, óblast de Sverdlovst, Rusia
 Kalach, distrito de Liskinsky, óblast de Vorónezh, en  Liski, Rusia
 Kalach, distrito Kalacheyevsky, óblast de Vorónezh, Rusia
 Kalach del Don, antiguamente Kalach, distrito Kalachyovsky, óblast de Volgogrado, Rusia
 Batalla de Kalach, en 1942

Otros usos 

 Alberto Kalach (nacido en 1960), arquitecto mexicano
 Kalach (comida), pan tradicional de Europa del Este

Wikipedia:Desambiguación